Soumaintrain, un fromage ;
 Soumaintrain, une commune française, située dans le département de l'Yonne.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France